Джон Брайан Харли (;  — ) — британский географ, картограф и историк картографии, главный редактор журнала Imago Mundi.

Работал в университетах городов Бирмингема, Ливерпуля и Винсконси. Он был одним из основных редакторов всемирного издания «История картографии». В последние годы жизни, Харли работал среди географов и социологов, развивая собственный подход к изучению карт, называемый им критическим картографическим анализом ().

Биография 
Харли родился в деревне Эшли графства Глостершир. С 1943 по 1950 он учился в средней школе Бривуда около Вулвергемптона, после службы в вооружённых силах Харли поступает в Бирмингемский университет в 1952 году, однако дипломный проект он защищал в 1956 году в Университетском колледже Оксфорда, затем он возвратился в университет Бирмингема для защиты диссертации, посвященной исторической географии средневекового Уорикшира.

Наследие 
Исследовательский фонд имени Джона Брайана Харли был создан в 1992 году в Лондоне. Этот фонд обеспечивает исследователей стипендией для проведения исследовательской работы в архивах и библиотеках Великобритании по тематикам, связанных с изучением истории географии и картографии. Российским экспертом фонда является профессор А. В. Постников.

Литература 
 Paul Laxton, Harley, (John) Brian (1932—1991), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004

географы Великобритании
Картографы Великобритании
Историки картографии
Преподаватели Висконсинского университета в Милуоки